Wijnants ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Wijnants (um 1632–1684), niederländischer Maler
 Maarten Wijnants (* 1982), belgischer Radrennfahrer
 Pierre Wijnants (1914–1978), belgischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Mbandaka-Bikoro
 Sarah Wijnants (* 1999), belgische Fußballspielerin
 Tim Wijnants (* 1987), belgischer Mountainbikefahrer